Bøge ist der Familienname folgender Personen:

 August Bøge (1892–1976), dänischer Fußballspieler
 Jesper Bøge (* 1990), dänischer Fußballspieler